Никита Семёнович Рыжов (, дер. Филиппково, Калужская губерния — 12 апреля 1996, Москва) — советский государственный деятель, дипломат.

Биография 
Член ВКП(б) (1928). Окончил три курса Московского текстильного института (1932) и Московскую промышленную академию (1940).
 1924—1929 гг. — ткач, помощник мастера, мастер, заместитель заведующего ткацким производством на ткацкой фабрике.
 1929—1932 гг. — студент Московского текстильного института.
 1932—1934 гг. — заместитель директора Всесоюзной школы помощников мастеров и директоров наркомата лёгкой промышленности СССР.
 1934—1935 гг. — уполномоченный по приёмке оборудования треста «Туркстрой» (Москва).
 1935—1936 гг. — заместитель главного инженера текстильного комбината треста «Туркстрой».
 1936—1937 гг. — управляющий Одесской конторой треста «Туркстрой».
 1937—1938 гг. — начальник планового отдела Экспортстроя наркомата тяжёлой промышленности СССР.
 1938—1940 гг. — слушатель Московской промышленной академии.
 1940—1941 гг. — директор Павлово-Покровской прядильно-ткацкой фабрики (Павловский Посад).
 1941 г. — директор Ташкентского текстильного комбината.
 1941—1942 гг. — секретарь Ташкентского областного комитета КП(б) Узбекистана.
 1942—1944 гг. — директор Ташкентского текстильного комбината.
 1944—1949 гг. — народный комиссар (с 1946 — министр) текстильной промышленности РСФСР.
 1949—1950 гг. — министр лёгкой промышленности РСФСР.
 1950—1953 гг. — 1-й заместитель министра лёгкой промышленности СССР.
 Март — август 1953 г. — 1-й заместитель министра лёгкой и пищевой промышленности СССР.
 1953—1954 гг. — 1-й заместитель министра промышленности товаров широкого потребления СССР.
 1954—1955 гг. — министр промышленности товаров широкого потребления СССР.
 1955—1956 гг. — министр текстильной промышленности СССР.
 1956—1957 гг. — министр лёгкой промышленности СССР.
 1957—1966 гг. — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Турции.
 1966—1980 гг. — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Италии.
 1980—1986 гг. — заместитель министра иностранных дел СССР, член Коллегии МИД СССР.
 1983—1986 гг. — член Комиссии Президиума Совета Министров СССР по внешнеэкономическим вопросам.
Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1966—1986).

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды и звания 
 2 ордена Ленина (31.12.1966; 07.06.1977)
 орден Октябрьской Революции (25.08.1971)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (1944; 1958; 10.06.1982)
 медали

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол.

Примечания

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 2, с. 498—499.
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Москва, 1999. — С. 505.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Память народа
 Память народа

Родившиеся в Барятинском районе
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Выпускники Всесоюзной промышленной академии
Послы СССР в Турции
Послы СССР в Италии
Персоналии:Ташкент
Персоналии:Одесса
Министры лёгкой промышленности СССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Заместители министра иностранных дел СССР